Suksivaara kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suksivaara (kulle, lat 68,00, long 27,22), Lappland, Norra Lappland, 
 Suksivaara (kulle, lat 67,57, long 27,17), Lappland, Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar